Куло́н (русское обозначение: Кл; международное: C) — единица измерения электрического заряда (количества электричества), а также потока электрической индукции (потока электрического смещения) в Международной системе единиц (СИ); когерентная производная единица СИ, имеющая специальные наименование и обозначение. 

В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы кулон не в начале предложения пишется со строчной буквы, а её обозначение  — всегда с заглавной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях других производных единиц, образованных с использованием кулона. Например, обозначение единицы измерения электрического смещения «кулон на квадратный метр» записывается как Кл/м2.

Определение 
Кулон — это величина заряда, прошедшего через сечение проводника при силе тока 1 А за время 1 с. Через основные единицы СИ кулон выражается соотношением вида:

 Кл = A · c.

Соотношение с другими единицами 
С внесистемной единицей ампер-час кулон связан равенством:
 1 Кл = 1/3600 ампер-часа.

Соотношение с единицей заряда в СГС и в гауссовой системе единиц (франклин или статкулон, 1 Фр):

 1 Фр = Кл = ()−1 Кл (точно) ≈ 3,33564095×10−10 Кл;
 1 Кл  Фр =  Фр,

 где  — числовое значение скорости света в вакууме в единицах СИ (м/с).

Элементарный электрический заряд (с точностью до знака равный заряду электрона) составляет точно , поэтому  равен заряду  электронов (округлённо до целых).

Постоянная Фарадея равна произведению числа Авогадро  на элементарный заряд :

  =  = 96 485,332 123 310 0184 Кл/моль (точно).

История 
Впервые в качестве единицы измерения электрического заряда кулон был принят на 1-м Международном конгрессе электриков (1881 г., Париж). Названа в честь французского физика и инженера Шарля Кулона. В 1946 году Международный комитет мер и весов (CIPM) принял современное определение кулона. В Международную систему единиц (СИ) кулон введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году одновременно с принятием СИ в целом.

Кратные и дольные единицы 
Образуются с помощью стандартных приставок СИ.

Примечания 

Единицы измерения электрического заряда
Производные единицы СИ
Единицы измерения, названные в честь людей